

Anno 
 747 o 747 a.C.

Codici 
 747 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Baton Rouge Observatory, a Baton Rouge, nella Louisiana

Matematica 
 747 – numero

Tecnica 
 Boeing 747, uno dei più celebri velivoli civili

Opere 
 747 – album dei Lady Antebellum del 2014